

Muziek

Albums 
 Daydream (album van The Lovin' Spoonful)
 Daydream (Mariah Carey)
 Daydream (Katherine Jenkins)
 Day Dreams (Doris Day)
 Day Dreams (June Christy)

Singles en nummers 
 Daydream (Wallace Collection)
 Daydream (single van The Lovin' Spoonful)
 Daydreamer (David Cassidy)
 Daydream (Right Said Fred)

Overige 
 Daydream Festival, festival in Lommel, België

Films 
 Daydream (1964), een Japanse film van Tetsuji Takechi
 Daydream (1981), een Japanse film
 Daydreams (1922), met Buster Keaton	
 Daydreamer (film), een film uit 2007